Motorrad signifie « motocyclette » en allemand. Il peut faire référence à :
 Motorrad, magazine allemand consacré à la moto fondé en 1903 ;
 BMW Motorrad, division de la société allemande BMW dédiée à la construction de motos ;
 Motorrad- und Zweiradwerk, plus connu sous le sigle MZ, constructeur de motos allemand fondé en 1922.